

Albums 
 About Time, album de New York Gong paru en 1979 ;
 About Time, album de Ten Years After paru en 1989 ;
 About Time, album de Pennywise paru en 1995 ;
 About Time, album des Stranglers paru en 1995 ;
 About Time, album de Steve Winwood paru en 2003 ;

Films 
 About Time, film d'animation de The Bell Laboratory Science Series sorti en 1962 ;
 About Time, titre original d'Il était temps, film britannique de Richard Curtis sorti en 2013 ;

Série télévisée 
 About Time, série télévisée sud-coréenne de 2018.